Джини:
 Джини — высшая национальная кинопремия Канады.
 Джини (род. 1957) — псевдоним одичавшей девочки, которую с рождения на протяжении 12 лет отец удерживал в запертой комнате.
 Коэффициент Джини — статистический показатель, свидетельствующий о степени расслоения общества данной страны или региона по отношению к какому-либо изучаемому признаку.

Персоналии 
 Джини, Коррадо (1884—1965) — итальянский экономист.
 Джини, Марк (род. 1984) — швейцарский горнолыжник.

См. также 
 Джинни
 Джинни (Дисней)